Совхоз «Большевик» — посёлок в Милославском районе Рязанской области, административный центр Павловского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 21 км на северо-запад от райцентра посёлка Милославское.

История 
Образован перед Великой Отечественной войной 1933 год, в составе Павловского сельсовета Чернавского района Рязанской области, с 1959 года — в составе Милославского района, с 2005 года — центр Павловского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются Павловская школа, детский сад, дом культуры, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Милославского района